Jméno Jack Campbell nese více osob:

 Jack Campbell (spisovatel) – pseudonym John G. Hemryho, amerického autora sci-fi
 Jack M. Campbell (1916–1999) – americký politik
 Jackie Campbell (* 1946) – skotský fotbalista
 Jack Campbell (herec) (1970) – australský herec
 Jack Campbell (lední hokejista) (* 1992) – americký lední hokejista
 Jack Campbell (Sioux) – indiánský vojevůdce